

Astronomia
 Cratere Jori – cratere sulla superficie di Marte

Persone
 Jori – antica famiglia nobile di Zurigo
 Alberto Jori – filosofo italiano
 Francesco Jori – giornalista italiano
 Germano Jori – partigiano italiano
 Marcello Jori – artista italiano

Altro
 Jori – strumento musicale asiatico